Der Randers FC ist ein Fußballverein aus der dänischen Stadt Randers.

Geschichte 
Der RFC ist ein Zusammenschluss der ersten Mannschaften von Dronningborg Boldklub, Hornbæk Sportsforening, Kristrup Boldklub, Randers Sportsklub Freja, Randers KFUM und Vorup fB, die weiterhin als eigenständige Vereine fortbestehen (Stand: 1. April 2005). Bekanntester dieser Vereine ist der dreimalige dänische Pokalsieger SK Freja Randers.

Vereinslogo 
Das Vereinslogo ist eine Reminiszenz an eine große Pferdestatue im Zentrum von Randers, die zum inoffiziellen Symbol der Stadt wurde.

Sportliche Erfolge

Meisterschaft 
Die Saison 2004/05 war die erste in der höchsten dänischen Spielklasse, die der RFC als Tabellenletzter jedoch nach nur einer Saison wieder verlassen musste. 2006 stieg der Verein jedoch erneut in die Superliga auf. Nach dem Abstieg 2011 folgte der direkte Wiederaufstieg.

Der Vorgängerverein Randers Freja wurde 1973 Vizemeister.

Pokal 
Fünfmal wurde der Randers FC bzw. sein Vorgänger Randers Freja dänischer Pokalsieger.
 1967: Randers Freja – Aalborg BK 1:0
 1968: Randers Freja – Vejle BK 3:1
 1973: Randers Freja – B 1901 Nykøbing 2:0
 2006: Randers FC – Esbjerg fB 1:0 n. V.
 2021: Randers FC – SønderjyskE 4:0

Europapokalbilanz

Trainer 
  Lars Olsen (2003–2007)
  Colin Todd (2007–2008)
  John Jensen (2009)
  Ricardo Moniz (2017–2018)

Spieler 
  Stig Tøfting (2005–2007)
  Jura Mowsisjan (2010–2011)
  Jonas Kamper (2010–2015)
   Mikael Ishak (2014–2017)
  Marvin Pourie (2016–2018)

Weblinks 

 Offizielle Website

Dänischer Fußballverein
Sport (Randers Kommune)
Gegründet 2003
Organisation (Randers Kommune)
Randers